Estádio de Sao Miguel je višenamjenski stadion u gradiću Gondomaru u Portugalu.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 2.450 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra nogometni klub Gondomar.

Sao Miguel